Ельцо́в — фамилия русского происхождения, также характерная для удмуртов. Женская форма фамилии Ельцова.

Известные носители 
 Ельцов, Александр Иванович (1919—1941) — советский шахматист, один из наиболее сильных юниоров Москвы середины 1930-х годов.
 Ельцов, Виктор Николаевич (род. 1951) — депутат Государственной думы России четвёртого созыва.
 Ельцов, Иван Семёнович (1910—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ельцов, Игорь Иванович (1928—2000) — советский кинорежиссёр, невозвращенец.

 Ельцова, Марина Алексеевна (род. 1970) — советская и российская фигуристка, выступавшая в парном катании.